Cardigan  o Aberteifi , capital tradicional del comtat de Ceredigion, a l'oest de Gal·les 
 Cardigan  o Ceredigion, comtat al centre de Gal·les 
 Cardigan  o càrdigan , peça de roba que cobreix el tors que té el coll en punta
 Cardigan Island, petita illa deshabitada al nord d'Aberteifi, a Ceredigion, a l'oest de Gal·les